Andreas Silbermann (1678-1734), orgelbouwer
Gottfried Silbermann (1683-1756), orgelbouwer (broer van Andreas)
Johann Andreas Silbermann (1712-1783), orgelbouwer (oudste zoon van Andreas)
Jake Silbermann (1983), Amerikaans acteur

Zie ook 
 Silberman (doorverwijspagina)